Kaarna ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kaarna (1882–1943), estnischer Politiker
 Katrin Kaarna (* 1980), estnische Fußballnationalspielerin

Siehe auch:
 Karna